Wide est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Edvin Wide (1896-1996) : un athlète suédois, spécialiste des courses de fond.

Autres 
 RingWide : un système d'arcade fabriqué par la société Sega.

 

Patronyme éthiopien
Homonymie de patronyme suédois